Santo Janni ima više značenja:
 Santo Janni, Frosinone
 Santo Janni, Terni